WSF steht als Abkürzung für:
 Wassersportverein Fleckeby
 Weltsozialforum, globalisierungskritische Veranstaltung
 Windows Script File, Dateityp, verwendet vom Windows Script Host
 Winfriedschule Fulda
 Wirtschaftsstabilisierungsfonds
 World Science Forum, Konferenzreihe zur globalen Wissenschaftspolitik in Budapest
 World Snooker Federation
 World Snowboarding Federation
 World Sports Festival, internationales Jugendsport-Turnier
 World Ssireum Federation, siehe Ssireum#Weltweite Verbreitung
 World Squash Federation

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt (für Weißenfels)

Abkürzung